Machinist (treinbestuurder), persoon die een trein bedient;
 Hoofdwerktuigkundige, technicus aan boord van een (zee)schip;
 Persoon die een graafmachine of kraan bedient.

Zie ook 
 The Machinist, film uit 2004.
 De Machinist, voormalig machinistenschool in Rotterdam